Fiano kan syfta på:

 Fiano (druva) – en vindruva

Geografi

Italien 

 Fiano, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Fiano (ort), Toscana, Province of Florence, 

Robotskapade Italienförgreningar